El Castillo de Mikulov (en alemán: Nikolsburg) se encuentra ubicado en la localidad checa de Mikulov, en la Región de Moravia Meridional, a escasos kilómetros de la frontera con Austria. En un inicio, el castillo fue erigido sobre un histórico poblado eslavo a fines del siglo XIII, pasando luego a manos del Príncipe de Liechtenstein. Su edificación actual se debe a una reconstrucción realizada entre 1719 y 1730, cuando fue adquirido por la Casa de Dietrichstein.

Historia
Antes de la Segunda Guerra Mundial, el castillo era ocupado por la familia von Dietrichstein: Alexander Albert Olivier Anton von Dietrichstein, su esposa argentina María de las Mercedes Dose Obligado, y Mercedes (Olga María de las Mercedes Theresia Margarete von Dietrichstein zu Nikolsburg), la hija de ambos. 

En la década de 1930, Mercedes Dose Obligado vendió 10 mil hectáreas en Argentina, invirtiendo gran parte de ese dinero en la explotación agrícola, vinatera y forestal de las tierras del castillo, y también en la restauración del castillo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, parte del castillo siguió siendo ocupado por la familia von Dietrichstein, y otra parte fue utilizada como cuartel militar de las tropas de Alemania durante el Protectorado de Bohemia y Moravia. 

En 1944, ante el avance del Ejército Rojo, la familia von Dietrichstein decidió emigrar a Argentina. Luego, el castillo sufrió un incendió en circunstancias poco claras. Algunas fuentes sostienen que el incendio habría sido iniciado por las tropas alemanas mientras se acercaba el Ejército Rojo. 

Durante la guerra, la mayor parte de las piezas antropológicas del Museo de Moravia habían sido trasladadas al castillo con el fin de ser protegidas, sin embargo, muchas de ellas fueron destruidas por el incendio. 

Cuando la guerra finalizó, los tristemente célebres Decretos de Beneš confiscaron todos los bienes de los alemanes de los Sudetes y ordenaron la expulsión de toda la población civil de alemanes étnicos de sus tierras ancestrales. Las propiedades de la familia von Dietrichstein también fueron confiscadas, incluido el castillo.

Desde la caída del comunismo, la princesa Mercedes von Dietrichstein, residente en Argentina, ha estado reclamando que se le restituya su propiedad familiar.

Museo
En la década de 1950, el castillo fue restaurado y se convirtió en la sede del Museo Regional de Mikulov. 

El barril gigante ubicado dentro del castillo, utilizado para la fermentación del vino producido en la región, data de 1643 y es uno de los más grandes que existen en la Europa Central.

Pese a que la República Checa nunca ha restituido los derechos de propiedad a la familia von Dietrichstein, Mercedes von Dietrichstein ha prestado más de 30 cuadros de sus ancestros al museo, en lo que se conoce como la Galería Dietrichstein.

Galería

Referencias

Enlaces externos 
 Información en la página oficial de Mikulov (en inglés)

Mikulov
Edificios y estructuras de la región de Moravia Meridional
Arquitectura de la República Checa del siglo XVIII
Museos de historia de la República Checa